JBJ steht für:
 Jon Bon Jovi

jbj steht für:
 Arandai (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung